Atlantic-Cup oder Atlantic Cup bezeichnet

 Atlantic Cup (Fußball), Fußballwettbewerb zwischen dem isländischen und färöischen Meister
 EFAF Atlantic Cup, Europapokal-Sportwettbewerb für europäische Vereinsmannschaften im American Football von 2009 bis 2014
 GFL International Atlantic Cup, Europapokal-Sportwettbewerb für europäische Vereinsmannschaften im American Football 2015 bis 2018